W Polsce
 Kuczki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów
 Kuczki – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Kuczki-Kolonia – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Gózd
 Kuczki-Wieś – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Gózd
 Kuczki – gromada

 Na Białorusi
 Kuczki – wieś

 A także
 żydowskie święto Sukkot, zwane też Świętem Szałasów